Sfântu Gheorghe je ime dvaju gradova u Rumunjskoj:

 Sfântu Gheorghe (Covasna)
 Sfântu Gheorghe (Tulcea)